Дивізіон 2: 1985 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1985 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Юргорден» ІФ (Стокгольм) і ІФ «Ельфсборг» (Бурос), які й здобули в плей-оф право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 ГАІС - «Юргорден» 0-0, 0-0 (пенальті 2-4)
 Вестерос СК - «Ельфсборг» 2-5, 0-4

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1985 у шведському спорті